Бенешов () — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики. Административный центр — город Бенешов. Площадь района — 1 474,69 кв. км., население составляет 94 435 человек. В районе насчитывается 114 муниципалитетов, из которых 10 — города.

География 
Район расположен в южной части края. Граничит с районами Пршибрам, Прага-запад, Колин и Кутна-Гора Среднечешского края; Гавличкув-Брод и Пельгржимов края Высочина; Табор Южночешского края.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Средняя плотность — 64 чел./км²; 55,29 % населения живёт в городах.

Город Седлец-Прчице до 2007 года также был частью района Бенешова.

Города

Населенные пункты 

Средняя плотность — 64 чел./км²; 55,29 % населения живёт в городах.

Город Седлец-Прчице до 2007 года также был частью района Бенешова.

Список населённых пунктов 
Бенешов  •  Бернартице  •  Бильковице  • Бистршице •  Блажеёвице  •  Боровнице  •  Буковани  •  Вацлавице  •  Велиш  •  Високи-Уезд  •  Влашим  •  Водсливи  • Войков •  Вотице  • Вранов •  Врацовице  •  Врхотови-Яновице  •  Вшехлапи  •  Гвездонице  •  Гержманички  •  Градиште  •  Гулице  •  Декановице  •  Дивишов  •  Дольни-Краловице  •  Драгнёвице  •  Дунице  •  Ешетице  •  Звестов  •  Здиславице  •  Камберк  •  Кеблов  •  Кладруби  •  Козмице  •  Кондрац  •  Крганице  •  Кршечовице  •  Крживсоудов  •  Крняни  • Ксаверов •  Кунёвице  •  Лешани  •  Либеж  •  Литиховице  •  Локет  •  Лоунёвице-под-Бланикем  •  Льштени  •  Маршовице  •  Мезно  •  Миличин  •  Миржетице  •  Мниховице  •  Мрач  •  Начерадец  •  Невеклов  •  Неспеки  •  Нетворжице  •  Неуступов  •  Ольбрамовице  • Остров •  Остршедек  •  Павловице  •  Петроупим  •  Пишели  •  Поповице  •  Поржичи-над-Сазавой  •  Поступице  •  Правонин  •  Пршеставлки-у-Черчан  •  Псарже  •  Рабине  •  Радошовице  •  Ратае  •  Ратмержице  •  Ржегенице  •  Ржимовице  • Сазава •  Словенице  •  Смилков  •  Снет  •  Собегрди  •  Соутице  •  Странни  •  Стршезимирж  •  Строетице  •  Стругаржов  •  Студени  •  Тегов  •  Теплишовице  •  Тинец-Над-Сазавоу  •  Тисем  •  Тихонице  •  Томице  •  Тргови-Штепанов  •  Тршебешице  •  Харжовице  •  Хлеби  •  Хлистов  •  Хлум  •  Хмельна  •  Хоратице  •  Хотишани  •  Хоцеради  • Храштяни •  Цтиборж  •  Чаков  •  Червени-Уезд  •  Черчани  •  Чески-Штернберк  •  Чехтице  •  Чтиржколи  •  Шетеёвице  •  Яворник  • Янков

Источники 
 Данные МВД ЧР 

Районы Среднечешского края